«Ля Прес» ( — преса) — назва трьох франкомовних газет:
 La Presse (Монреаль)
 La Presse (Франція)
 La Presse (Туніс)